Línea K puede referirse a:

 Línea K, tipo de bus de datos que se usa en la industria automotriz.
 La línea K de trolebuses de Rosario, Argentina.
 La línea K del servicio de metro de Nueva York, Estados Unidos, al principio denominada KK, suspendida en 1976.
 La línea K del servicio de metro de Nueva York, Estados Unidos, reemplazada por el servicio AA en 1986 y unida con el servicio C en 1988.